Mallersdorf ist 

 der Ortsname von
 Mallersdorf (Mallersdorf-Pfaffenberg), Ortsteil des Marktes Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Mallersdorf (Schwarzhofen), Ortsteil des Marktes Schwarzhofen, Landkreis Schwandorf, Bayern

 ein Kloster in Mallersdorf-Pfaffenberg
 Kloster Mallersdorf

 eine Bezeichnung für die in diesem Kloster tätigen Mallersdorfer Schwestern